Carestia
 Carestia – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Antonio Carestia
 Rifugio Carestia
 Concetta Carestia Lanciaux
 3578 Carestia
 Scale di carestia